Wyniki Grand Prix Skandynawii 2004, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to trzecie zawody o Grand Prix Skandynawii na żużlu.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Peter Karlsson i Antonio Lindbäck). W nawiasach podano numery stałe.

 (2) Jason Crump (Australia)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (20) Aleš Dryml (Czechy)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (23) Peter Karlsson (Szwecja)
 (24) Antonio Lindbäck (Szwecja)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Skandynawia
2004
2004 w Szwecji